Pleșa ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Pleșa (Galați), Dorf im Kreis Galați
 Pleșa (Gorj), Dorf im Kreis Gorj
 Pleșa (Suceava), Dorf im Kreis Suceava